Акимовский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Краснощёковском районе Алтайского края России. Административный центр — село Акимовка.

Демография 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 614 человек, в том числе 282 мужчины и 332 женщины.

Состав поселения 
 Акимовка (село, административный центр) — 
 Мурзинка (посёлок) —

Примечания 

Сельские поселения Краснощёковского района